April Love (Hughes), een schilderij van de Engelse kunstschilder Arthur Hughes, gemaakt in 1855-1856
April Love (film), een Amerikaanse musicalfilm uit 1957 onder regie van Henry Levin.